Кровь за кровь:

Фильмы 
 «Кровь за кровь» — советский фильм 1941 года.
 «Кровь за кровь» — советский фильм 1991 года.
 «Кровь за кровь» — американский фильм 2005 года.

Другое 
 «Кровь за кровь» — пятый студийный альбом метал-группы «Ария».

См. также 
 «За кровь платят кровью» — американский фильм 1993 года.